Nova Venécia (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
 Nova Venécia (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo